Wingreen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1961-2014), joueur de cricket sud-africain
Jason Wingreen (1920-2015), acteur américain
, physicien et professeur américain

Voir aussi
, décrivant le courant électrique comme un système mésoscopique

Homonymie de patronyme